Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin peut faire référence à :
Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin (1620-1674), un prélat français, archevêque de Sens ;
Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin (1640-1691), un aristocrate français, marquis de Montespan et d'Antin, seigneur d'Épernon.